Un temple de Rénénoutet  est un temple égyptien dédié au culte de Rénénoutet. Il en existe plusieurs :
 temple de Rénénoutet (Fayoum)
 …

Index égyptologique
Renenoutet